Stajkovce je lahko:
 Stajkovce, Surdulica (Srbija)
 Stajkovce, Vlasotince (Srbija)